Thape ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Thape (1892–1985), deutscher Politiker
 Moritz Thape (1920–2019), deutscher Journalist und Politiker (SPD)

Siehe auch: Tape, Tappe